Neotrygon — рід хвостоколів (Dasyatidae), поширених у Індо-Вест-Пацифіці.

Види 
 Neotrygon annotata (Last, 1987)
 Neotrygon kuhlii (Müller & Henle, 1841) — Хвостокол японський
 Neotrygon leylandi (Last, 1987)
 Neotrygon ningalooensis Last, White & Puckridge, 2010
 Neotrygon picta Last & White, 2008

Джерела 
 

Хвостоколові